Heliodor – imię męskie
 heliodor – kamień szlachetny; przezroczysta, żółtopomarańczowa lub złotożółta odmiana berylu
 Heliodor – postać biblijna

Zobacz też 
 Heliodor Cepa – generał brygady Wojska Polskiego
 Heliodor Jan Stanisław Skórzewski – hrabia
 Heliodor Laskowski – komandor podporucznik Marynarki Wojennej
 Heliodor Święcicki – lekarz, społecznik, filantrop
 Heliodor z Emesy (gr. Heliodoros) – grecki pisarz z Emesy w Syrii
 Heliodora – imię żeńskie